Archinard ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Archinard (1698–1755), Prediger und Pfarrer
 Louis Archinard (1850–1932), französischer General in Französisch-Westafrika